Street Fighter peut désigner :

Jeu vidéo 
 , une série de jeux vidéo de combat ;
 , le premier jeu vidéo de cette série.

Cinéma et télévision 
 , un film américain réalisé par Joseph Sargent, sorti en 1959 ;
  (Gekitotsu! Satsujin ken), un film japonais d'arts martiaux, premier d'une série de trois avec Sonny Chiba en vedette, sorti en 1974 ;
 Streetfighter, la rage de vaincre (), un film américain réalisé par Sheldon Lettich sorti en 1993 ;
 , un film américain, inspiré du jeu vidéo et réalisé en 1994 par Steven E. de Souza ;
 Street Fighter, une série télévisée d'animation américaine diffusée de 1995 à 1997 ;
 , un film américain, inspiré du jeu vidéo et réalisé en 2009 par Andrzej Bartkowiak.

Sport 
 Streetfighter, un type de moto de course.

Homonymie de titre